Midtby, centrum eller city betegner ofte en bymidte, som regel i nærheden af en gågade og/eller butikker. F.eks. betragtes Strøget (gågade) i København som værende centrum.

Eksempler på bycentre
Indre By, København
Mitte, Berlin
City, London
Stare Miasto (Gammelbyen) i Kraków

Se også
 Bykerne
 Gamle bykerne
 Indre By (flertydig)

Referencer

Byer